Marc Jalet est un architecte, urbaniste, auteur, musicien, conférencier, Guadeloupéen, né en  1962. Il est dans les années 2000 l'architecte-urbaniste en chef du projet de rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, qui favorise le renouvellement urbain de la capitale Guadeloupéenne, par la démolition de  dégradés (sociaux et privés) sur les quartiers Henri 4, Chanzy, Lauricisque, la reconstruction de  diversifiés, l'aménagement d'espaces publics (Place des dissidents, marché central Saint-Antoine), le développement de la trame verte et bleue Pointoise, et le développement d'équipements sportifs.

Dans son ouvrage "L'urgence, l'échéance, la durée", publié en 2009, et fort de son expérience sur la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre, il développe une critique de l'aménagement, de l'architecture et du renouvellement urbain, dans en territoire postcolonial où les injonctions contradictoires sont nombreuses, entre exigence de qualité de vie, coût de production, vitrine politique, référentiel national, et contexte local.

S'inscrivant également dans les cultural studies, il propose une analyse du patrimoine architectural caribéen et des courants architecturaux, riches de plusieurs influences d'occupation coloniale (espagnols, français, anglais, etc), de savoirs-faire vernaculaires (amérindiens et africains), dans un contexte toujours plus normatif, notamment par les règles de constructions et normes parasismiques françaises, dans des territoires éminemment particuliers par leur insularité, leur risques naturels, et leur histoire. Il interroge ainsi le rapport des usagers et des décideurs au patrimoine, à la modernité, à la culture et à l'identité.

Formation 
Il se forme à l’École d’Architecture de Paris la Défense et sort diplômé en 1987.
Il est titulaire d’un DPEA (architecture parasismique) dispensé par l’école d’Architecture Marseille Luminy (2001).

Distinctions 
 Troisième prix du Forum Mondial Jeunes Architectes, (Avant - Garde et Patrimoine), Québec 1990.
 Deuxième Prix de l’Equipement Public : franchissement de la Rivière Salée, Rencontres Caribéennes d’Architecture 1997.
 Prix Catégorie Architecture pour villa à Trois-Rivières Guadeloupe à la  Biennale d’Architecture Caribéenne du  Congrès Panaméricain d’Architectes de décembre 2004.
  Prix Catégorie Patrimoine pour la reconversion de la Clinique Saint-Joseph aux Abymes à la  Biennale d’Architecture de la Guadeloupe du  Congrès Panaméricain d’Architectes de décembre 2004.
 Prix Catégorie Architecture pour la villa Josy à la  Biennale d’Architecture de la Guadeloupe du  Congrès Panaméricain d’Architectes de décembre 2004. 
 Prix de l'architecture Guadeloupéenne 2020, catégorie équipement

Réalisation 
 1999 : extension et restructuration du palais de justice, Basse-Terre 
 2010 ; extension des archives départementales de Guadeloupe, Gourbeyre

Collaborateurs 
 Émile Romney, avec qui il fonde l'agence d’Architecture et d’Urbanisme PILE ET FACE
 Christian Galpin de l’agence Exedre, avec qui il travaille sur la rénovation urbaine de Pointe-à-Pitre
 Émilie Bertelot, Nicolas Rigaudeau, partenaires au sein de l'agence ADOHO

Notes et références 

Personnalité liée à la Guadeloupe